Cobelli ist der Familienname folgender Personen:
 Giancarlo Cobelli (1929–2012), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Giovanni Cobelli (1849–1937), italienischer Museumsleiter und Naturforscher
 Giuseppina Cobelli (1898–1948), italienische Sängerin (Sopran)
 Juan Manuel Cobelli (* 1988), argentinischer Fußballspieler
 Leone Cobelli (1425–1500), italienischer Maler und Historiker
 Ruggero Cobelli (1838–1921), italienischer Entomologe
 Sebastián Cobelli (* 1978), argentinischer Fußballspieler